Влада Александра Вучића може се односити на следеће Владе Републике Србије:
 Прва влада Александра Вучића, изабрана 27. априла 2014. трајала до 11. августа 2016. и 
 Друга влада Александра Вучића, изабрана 11. августа 2016.